DJ Rob est le pseudonyme porté par plusieurs artistes :
 Rob Gee, DJ gabber américain.
 Rob Janssen, DJ gabber néerlandais, un des fondateurs du gabber.
 Rob Fabrie, alias DJ Waxweazle, DJ gabber néerlandais.